Yoriko  est un prénom féminin japonais pouvant désigner :

Prénom
 Yoriko Kawaguchi (1941-), femme politique japonaise
 Yoriko Kunihara (1985-), judokate japonaise
 Yoriko Okamoto (1971-), taekwondoïste japonaise
 Yoriko Shono (1956-), écrivaine japonaise

Voir aussi
 

Homonymie de prénom
Prénom japonais
Prénom féminin